Михаил — имя.
 Архангел Михаил (Святой Архангел Михаил) — главный архангел в таких религиях, как христианство, иудаизм и ислам.

Церковные деятели 
 Михаил (ум. 1378) — архимандрит московского Спасского монастыря; наречённый митрополит «Великой Руси».
 Михаил I — святой Русской церкви; по церковному преданию, был первым по времени митрополитом Киевским.
 Михаил II (ум. 1402) — епископ Русской православной церкви, епископ Смоленский.
 Михаил II (ум. 1551) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Михаил II (XII век) — митрополит Киевский и всея Руси (1130—1145).
 Михаил III (XII век) — митрополит Киевский (1170-е годы).
 Михаил III Анхиальский — патриарх Константинопольский (1170—1178).
 Михаил IV Авториан — патриарх Константинопольский (1207/08—1213/14).
 Михаил IV Александрийский — патриарх Коптской православной церкви (1092—1102).
 Михаил Благиевский — святой Русской православной церкви.
 Михаил Воин (ум. 866) — мученик Болгарский.
 Михаил Копыстенский (ум. 1610) — епископ Киевской митрополии Константинопольской православной церкви, епископ Перемышльский и Самборский.
 Михаил Керуларий (ок. 1000—1059) — патриарх Константинопольский (1043—1058).
 Михаил Клопский (XV век) — православный монах, святой Русской церкви, юродивый.
 Михаил Малеин — православный святой.
 Михаил Рогоза (ум. 1599) — православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси; перешёл в 1596 году в унию
 Михаил Синадский (ум. около 821) — епископ Синадский, исповедник, святитель.
 Михаил Сириец (1126—1199) — патриарх Сирийской православной церкви (1166—1199).
 Михаил Хониат (1140—1220) — митрополит Афинский, выдающийся византийский писатель и общественный деятель.

 Михаил (Богданов) (1867—1925) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Владивостокский и Приморский.
 Михаил (Бурдуков) (1770—1830) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский и Нерчинский.
 Михаил (Вивчар) (род. 1932) — епископ Чикагский Украинской грекокатолической церкви, епископ Саскатунский.
 Михаил (Воскресенский) (1897—1976) — архиепископ Казанский и Марийский.
 Михаил (Галушко) (1877—1961) — схиархимандрит Русской православной церкви, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Михаил (Гогов) (1912—1999) — предстоятель неканонической Македонской православной церкви с титулом «Архиепископ Охридский и Македонский».
 Михаил (Голубович) (1803—1881) — архиепископ Минский.
 Михаил (Грибановский) (1856—1898) — епископ Таврический и Симферопольский.
 Михаил (Гринчишин) (1929—2012) — экзарх Франции Украинской грекокатолической церкви, член монашеской конгрегации редемптористов.
 Михаил (Дандар) (род. 1947) — епископ Православной церкви Чешских земель и Словакии, архиепископ Пражский.
 Михаил (Дахулич) (род. 1950) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Нью-Йоркский и Нью-Джерсийский.
 Михаил (Десницкий) (1762—1820) — митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский.
 Михаил (Дикий) (ок. 1900 — нач. 1990-х) — бывший епископ Северо-Американской митрополии с титулом Буэнос-Айресский и Аргентинский.
 Михаил (Добров) (1795—1858) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский и Уфимский.
 Михаил (Донсков) (род. 1943) — архиерей Русской православной церкви заграницей, архиепископ Женевский и Западно-Европейский.
 Михаил (Ермаков) (1862—1929) — епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский, экзарх Украины.
 Михаил (Жук) (1872—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Михаил (Йованович) (1826—1898) — епископ Белградской митрополии, митрополит Белградский и архиепископ Сербский.
 Михаил (Кедров) (1883—1951) — епископ Польской православной церкви, епископ Вроцлавский и Щецинский.
 Михаил (Козачинский) (1699—1755) — архимандрит и префект Киевской духовой академии.
 Михаил (Константинидис) (1892—1958) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Северной и Южной Америки.
 Михаил (Космодемьянский) (1858—1925) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Кавказский и Ставропольский.
 Михаил (Кочетов) (1860—1944) — предстоятель Русской древлеправославной церкви с титулом «Архиепископ Московский и всея Руси».
 Михаил (Кудрявцев) (1860—1929) — епископ Русской православной церкви, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.
 Михаил (Кучмяк) (1923—2008) — епископ Украинской грекокатолической церкви, член монашеской конгрегации редемптористов.
 Михаил (Лузин) (1830—1887) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель, богослов, экзегет, один из пионеров российской библеистики.
 Михаил (Лярош) (1943—2022) — иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата, писатель, историк, богослов.
 Михаил (Мельник) (1903—1955) — епископ Русской православной церкви, епископ Дрогобычский и Самборский.
 Михаил (Миткевич) (1720—1789) — епископ Русской православной церкви, епископ Иркутский и Нерчинский.
 Михаил (Мудьюгин) (1912—2000) — епископ Русской православной церкви, богослов, деятель экуменического движения.
 Михаил (Пирента) (род. 1933) — епископ старостильной ИПЦ Греции (Синод Хризостома).
 Михаил (Постников) (1878—не ранее 1952) — епископ, митрополит обновленческого движения.
 Михаил (Расковалов) (1953—2008) — епископ Русской православной церкви, епископ Курганский и Шадринский (1993—2008).
 Михаил (Рубинский) (1872—1962) — епископ Русской православной церкви, епископ Великолукский и Торопецкий.
 Михаил (Семёнов) (1873—1916) — старообрядческий епископ Канадский.
 Михаил (Стаикос) (1946—2011) — архиерей Константинопольской православной церкви, митрополит Австрийский, ипертим и экзарх Венгрии и Центральной Европы.
 Михаил (Стороженко) (род. 1929) — французский православный священнослужитель русского происхождения, епископ Клаудиопольский.
 Михаил (Темнорусов) (1854—1912) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Минский и Туровский.
 Михаил (Урошевич) (1868—1933) — епископ Сербской православной церкви, епископ Шабацкий.
 Михаил (Хороший) (1885—1977) — епископ неканонической Украинской греко-православной церкви в Канаде.
 Михаил (Чавдаров) (1884—1961) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 Михаил (Чуб) (1912—1985) — архиепископ Тамбовский и Мичуринский.
 Михаил (Шиляк) (1873—1928) — епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский.

 Михаила (Иванова) (1867—1937) — схимонахиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Главы государств 
 Михаил I (ум. 1420) — господарь Валахии из династии Басарабов (1418—1420), старший сын и преемник валашского господаря Мирчи I Старого.
 Михаил I Асень — болгарский царь в 1246—1256.
 Михаил I Комнин Дука (ум. 1215) — основатель Эпирского царства, правивший им с 1205 по 1215 года.
 Михаил II Асень (1270-?) — царь Болгарии с 1277 по 1279 годы.
 Михаил II Комнин Дука (ум. 1266 или 1268) — правитель Эпирского царства в 1230—1266/1268 годах.
 Михаил III Шишман — царь Болгарии в 1323—1330 годах.
 Михаил I Рангаве (? — 844) — византийский император.
 Михаил II Травл (ок. 770—829) — византийский император.
 Михаил III (840—867) — византийский император.
 Михаил IV Пафлагонский (1010—1041) — византийский император.
 
 Михаил VII Дука (1050—ок. 1090) — византийский император.
 Михаил VI Стратиотик (?—1059) — византийский император.
 Михаил V Калафат (1015—1042) — византийский император.
 Михаил Великий Комнин (1285 — после 1355) — император Трапезунда.
 Михаил Корибут Вишневецкий (1640—1673) — король польский и великий князь литовский с 1669 года.

Русская аристократия 
 
 
 Михаил Борисович (1453—1505) — последний Великий князь Тверской, шурин Ивана III по первой жене.
 Михаил Васильевич (1331—1373) — князь Кашинский. 
 Михаил Всеволодович (1179—1246) — великий князь Киевский, причислен к лику святых.
 Михаил Всеволодович (ум. 1217) — пронский князь, сын Всеволода Глебовича.
 Михаил Георгиевич (1863—1934) — генерал-лейтенант, младший сын великой княжны Екатерины Михайловны и герцога Георга Августа Мекленбург-Стрелицкого.
 Михаил Глебович (1263—1293) — князь Белозерский.
 Михаил Дмитриевич (ум. после 1486) — последний удельный князь Холмский.
 Михаил Ермолаевич — князь средневекового коми-пермяцкого Великопермского княжества.
 Михаил Константинович (ум. до 1307) — князь витебский.
 Михаил Иванович — второй удельный князь стародубский с 1277 по 1281.
 Михаил Михайлович (1861—1929) — второй сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны, внук Николая I.
 Михаил Николаевич (1832—1909) — четвёртый и последний сын императора Николая I и его супруги Александры Фёдоровны, председатель Государственного совета.
 Михаил Обренович (1823—1868) — сербский князь в 1839—1842 и 1860—1868 годах.
 Михаил Олелькович (ум. 1481 или 1482) — литовский князь, двоюродный брат великого князя московского Ивана III Васильевича.
 Михаил Павлович (1798—1849) — четвёртый сын Павла I и Марии Фёдоровны, младший брат императоров Александра I и Николая I.
 Михаил Ростиславич (ум. 1279) — великий князь Смоленский.
 Михаил Сигизмундович (1380-е— 1451 или 1452) — сын великого князя литовского Сигизмунда Кейстутовича.
 
 Михаил Фёдорович (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых.
 Михаил Фёдорович (ум. до 1483) — верховский удельный князь из рода Воротынских.

Другие 
 Михаил Аспиет — византийский военный деятель середины XII века.
 Михаил, принц Греческий и Датский (род. 1939) — автор исторических романов и биографий царственных особ на французском языке.
 Михаил Дамаскин — иконописец, выдающийся представитель Критской иконописной школы.
 Михаил Кабалларий — византийский военачальник конца XIII века.
 Михаил Кезгайлович — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Михаил Мишинич — новгородский посадник в 1272, 1273—1280 гг.
 Михаил Небадонский — создатель вселенной Небадон в книге Урантии.
 Михаил Павшинич — новгородский посадник в 1310—1312 гг.
 Михаил Прушанин — «муж честен из Прусс», живший в начале XIII века.
 Михаил Пселл — учёный византийский монах, приближенный ко многим императорам; автор исторических и философских трудов.
 Михаил Сорокоум — боярин Ивана I Калиты.
 Михаил Фёдорович (ум. 1268) — новгородский посадник в 1257—1268 гг.
 Михаил Черкашенин — атаман донских казаков при Иване Грозном.
 Михаил (Николай) Радзивилл (1801—1853) — государственный и военный деятель.

Фамилия 
 Михаил, Неофитос (род. 1993) — кипрский футболист.
 Михаил, Хрисис (род. 1977) — кипрский футболист.

Военно-морские суда 
 «Михаил» — парусный 50-пушечный фрегат Черноморского флота Российской империи.
 «Михаил» — парусная двухмачтовая шхуна Аральской флотилии Российской империи.
 «Святой Михаил» — парусный 74-пушечный линейный корабль Черноморского флота России.

См. также 
  Михаэль
  Михаил I
  Михаил II
  Михаил Александрович
  Михаил III (значения)
  Михаил Бестужев-Рюмин
  Михаил Богуславский
 Михаила (Рёпелинен)